3-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 1993-1994 годах с участием 16 клубов. Чемпионом впервые стал «Туран» из Товуза.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Текущий чемпионат Азербайджана по футболу
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
1993 год в Азербайджане
1994 год в Азербайджане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994